Понтиви:

 Понтиви — город во Франции.
 Понтиви — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Бретань.